Ксе́ния Ви́кторовна Драгу́нская (20 декабря 1965, Москва — 1 июля 2021, Москва) — российский драматург и прозаик: сценарист, детский писатель, искусствовед. Член Русского пен-центра, член Союза театральных деятелей РФ, секретарь СТД РФ (с 2011 по 2021), председатель комиссии по драматургии СТД РФ (с 2010 по 2021). Дочь писателя Виктора Юзефовича Драгунского и родная сестра писателя Дениса Драгунского.

Биография 
Родилась и выросла в Москве. Окончила ВГИК.

Дебют Драгунской в качестве драматурга состоялся в 1993 году, пьесу «Земля Октября» напечатали в журнале «Современная драматургия», перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии. В России же о Драгунской всерьёз заговорили в 1994 году, когда на фестивале молодой драматургии «Любимовка» представили ее пьесу «Яблочный вор».

К началу 2018 года Ксенией Драгунской написано более тридцати пьес, идущих во множестве театров России, ближнего и дальнего Зарубежья и переведённых на множество языков. Пьесы Драгунской можно увидеть в академических театрах и в андерграундных подвальчиках, в любительских студиях и на студенческих показах. В театрах многих российских городов ставятся детские либо «взрослые» пьесы Драгунской. Пьесы, рассказы и сценарии печатались в журналах «Современная драматургия», «Драматург», «Сюжеты», «Искусство кино», «Новый мир», «Октябрь» «Дружба народов». В 2008 и 2009 годах пьесы изданы двумя отдельными сборниками — «Трепетные истории» (издательство «Кайрос») и «Пить, петь, плакать» («Время»). Её произведения — это «трепетные истории», насквозь пронизанные искренностью, чистой и не пошлой любовью и романтикой, и замечательным юмором. Вкупе с работой профессионалов режиссуры, на сцене эти пьесы становятся уникальными в своём роде постановками, и пользуются успехом у зрителей всех возрастов.

Также тексты Ксении Драгунской используются для обучения студентов и подготовки профессионалов в таких вузах, как РАТИ-ГИТИС, театральное училище им. Щукина, ВГИК, Айовский университет (США), Университет Уэйна (США), Сербская академия искусств.

В сентябре 2020 года подписала письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.

Скончалась 1 июля 2021 года от перитонита. Прах захоронен в могиле родителей на Ваганьковском кладбище.

Семья 
 Отец — Виктор Юзефович Драгунский (1913—1972), русский советский писатель, автор повестей и рассказов, из которых наибольшую популярность приобрёл цикл «Денискины рассказы», ставший классикой советской детской литературы.
 Единокровный брат — журналист Леонид Викторович Корнилов (1937—2007), выпускник экономического факультета МГУ, долгие годы работал в «Известиях», «Неделе», автор книг «Сказочная сила» (1965), «Останутся в памяти» (1965), «Образ жизни — советский!» (1974), «От глашатая до неона» (1978), «Эти удивительные ветераны» (1981), «Раз в жизни: несерьёзные заметки в жанре баек и журналистского трёпа» (2008).
 Племянница — Лика (Лидия Леонидовна) Корнилова.
 Мать — Алла Васильевна Драгунская (урождённая Семичастнова, 1924—2007, выпускница ВГИКа), издала книгу воспоминаний «О Викторе Драгунском. Жизнь, творчество, воспоминания друзей» (М.: ТОО «Химия и жизнь», 1999).
 Брат — журналист и сценарист Денис Викторович Драгунский (род. 1950).
 Племянница — журналистка и дизайнер Ирина Драгунская (род. 1974).
 Сын — Артемий Драгунский (р. 1990) .

Творчество

Пьесы 
 1992 — «Вверх тормашками», поставлена в:
 Красноярском ТЮЗе,
 Тульском ТЮЗе,
 Академическом театре русской драмы имени Леси Украинки (Киев), с 2005 г.
 театре «Вера» (Нижний Новгород),
 в 1998 году — на сцене Каменск-Уральского музыкально-драматического театра-студии «Да здравствуют дети!» режиссёром Нелли Фаизовой;
 в 2010 году — на сцене Каменск-Уральского театра драмы «Драма номер три» Александром Морозовым и Ириной Симановой,
 в 2014 году — на сцене Саратовского государственного академического театра драмы имени  И. А. Слонова. Режиссёр Любовь Воробьёва-Баголей
 в 2017 году — в Киевском академическом театре «На Липках» (бывший ТЮЗ).
 и огромном множестве больших и маленьких театров России.
 1993 — «Земля Октября», поставлена на радио ORD в Германии
 1994 — «Яблочный вор»,
 поставлена на «Радио России»,
 в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Акимова,
 в Московском академическом театре Сатиры (обе постановки 2002 года),
 в 2003 — на сцене Харьковского Центра современного искусства «Новая сцена»,
 в 2006 году на сцене Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова,
 в Краснодарском академическом театре драмы,
 в Тюменском драматическом театре,
 во множестве маленьких и любительских театров.
 1994 — «Мужчина, брат женщины», поставлена в драматическом театре города Кинешмы.
 1995 — «Последние новости мужского платья», поставлена в «Дебют-Центре», г. Москва.
 1995 — «Русскими буквами».
 1996 — «Секрет русского камамбера утрачен навсегда-навсегда», поставлена:
 в Московском театре Et cetera
 в театре «Творческие мастерские» Петрозаводска
 в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре
 1996 — «Все мальчишки дураки», поставлена во многих профессиональных, больших, маленьких и любительских театрах.
 1997 — «Трепетные истории», поставлена во множестве театров-студий.
 1998 — «Рыжая пьеса»:
 по пьесе снят художественный фильм «Я вам больше не верю», режиссёр Иван Щёголев;
 пьеса поставлена:
 в Академическом театре юного зрителя имени Ю. П. Киселёва в Саратове
 на сцене Саратовского ТЮЗа Риммой Беляковой (2007),
 на сцене Молодёжного драматического театра Тольятти (режиссёр Владимир Дороганов),
 в театре «Диалог» (Смоленск, режиссёр Виктор Зимин),
 в Рязанском ТЮЗе (режиссёр Василий Грищенко),
 во множестве театров-студий;
 1999 — «Огурцы и другие пирожные», поставлена в театре «Вера» (Нижний Новгород), в театре «Диалог» (Смоленск), в Тамбовском ТЮЗе.
 2000 — «Пить, петь, плакать», поставлена в театре «Поиск предмета» (Мск), в театре Новый драматический театр на Печёрске «На Печёрске» (Киев), в продюсерском центре Кати Огородниковой (Минск), в театре «Триада» (Хабаровск) и множестве любительских театров-студий
 2000 — «Большая меховая папа», поставлена в театре «Диалог» (Смоленск), в театре ЦДР (Москва) во множестве студийных театров.
 2000 — «Ощущение бороды», поставлена:
 в «Центре драматургии и режиссуры», режиссёр Ольга Субботина,
 в Городском театре Хельсинки,
 в Академии искусств Сербии,
 в театре комедии Македонии,
 на сцене Драматического лицейского театр, г. Омск.
 2000 — «Знак препинания „пробел“»
 2000 — «Эдит Пиаф. Мой легионер» (поставлена в театре Романа Виктюка, в Рижском театре русской драмы, в Орловском государственном театре «Свободное пространство»
 2001 — «Время рубля» — документальная пьеса
 2001 — «Тайна пропавшего снега», поставлена:
 в русском театре Эстонии,
 в Московском театре «Школа драматического искусства»,
 в Омском ТЮЗе,
 в ТЮЗе Минска,
 в «Чехов-Центре» города Южно-Сахалинска
 и множестве других театров
 2002 — «Потоп» документальная пьеса о затоплении города Мологи (поставлена Ольгой Субботиной в рамках фестиваля «Красная нить»)
 2002 — «Любовь-кровь» (поставлена в компании L.A. Театр)
 2003 — «Сыроежки. Кораблекрушение», поставлена:
 Саратовским ТЮЗом в рамках творческой лаборатории «Четвёртая высота»,
 Вологодским ТЮЗом.
 2006 — «ПроЯвления любви», поставлена в «Другом театре», Москва, режиссёр Ольга Субботина.
 2007 — «Пробка», поставлена:
 на «Радио России», в Башкирском академическом русском драматическом театре,
 в Московском драматическом театре «АпАРте»,
 в театре «Диалог» Смоленска.
 на «Радио Белград» в 2015 году
 2008 «Единственный с корабля» (поставлена на «Радио Белград» в 2013 году)
 2010 — «Истребление», поставлена в театре ДОК, режиссёр Ольга Лысак.
 2012 — «Лунапарк имени Луначарского», поставлена театром Школа драматического искусства, режиссёр Александр Огарёв, Городским драматическим театром Клайпеды (Литва) режиссёр Дарюс Рабашаускас
 2015 — «Балаган на ветру» (по заказу Городского драматического театра Клайпеды (Литва)
Инсценировки и адаптации:

2000 — «Моя fair леди» (по заказу московского театра 'Et Cetera", режиссёр Дмитрий Бертман,
ремейк знаменитого мюзикла)

2002 — «Король „UBU“ (по заказу московского театра „Et Cetera“, режиссёр Александр Морфов

2004 — „Голая пионерка“ (по заказу московского театра „Современник“, адаптация романа Михаила Кононова, режиссёр Кирилл Серебрянников)

2006 — „Ан-дер-сен“ (совместный проект АССИТЕЖ Дании и Международной конфедерации театральных союзов, режиссёр Ольга Субботина»

2013 — «Денискины рассказы» (другие названия «Удивительный день», «Как мы строили ракету»); к столетию Виктора Драгунского, инсценировка знаменитых рассказов, поставлена в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева (режиссёр Екатерина Максимова)

в Российском академическом молодёжном театре (режиссёр Рустем Фесак)

в Иркутском ТЮЗе имени А. Вампилова (режиссёр Андрей Опарин)

Киносценарии 
 «Ощущение бороды»
 «Сыроежки. Кораблекрушение» (приз за лучший сценарий конкурса «Лучезарный ангел», 2007 год)
 «Светло и нестрашно»
 «Знак препинания „пробел“»
 «Чистокровная»
 «Реконструкция скелета»

Книги 
2017 — «Колокольников-Подколокольный»

(издательство «Рипол», лонг-лист премии «Большая книга» 2017, шорт-лист премии «Ясная Поляна» 2017)

2018 — «Ангелы и пионеры»

(издательство «Время», лауреат Всероссийского фестиваля Детской книги в номинации «Почти взрослые»)
 2007 — «Целоваться запрещено!»
 2008 — «Трепетные истории»
 2008 — «Пить, петь, плакать»
 2010 — «Заблуждение велосипеда»
 2010 — «Честные истории»
 2012 — «Мужское воспитание»
 2014 — «Лекарство от послушности»
 2014 — «Секрет русского камамбера»
 2015 — «Прыгучая котлета»
 2015 — «Большая меховая папа»
 2021 — «Скорость весны» (издательство «Детская литература»)

Награды 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (21 августа 2017 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (9 августа 2019 года) — за большой вклад в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания

Литература

Ссылки 

 Публикации Ксении Драгунской на сайте журнала «Кукумбер» и статья Ольги Корф о писательнице
 Ксения Драгунская на сайте СТД России
 Ксения Драгунская на сайте театра Et Cetera
 http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/31716/bio/
 

Писатели России по алфавиту
Драматурги XXI века
Писатели Москвы
Выпускники ВГИКа
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Виктор Драгунский
Умершие от перитонита
Похороненные на Ваганьковском кладбище